Deux navires de l'United States Navy ont porté le nom dUSS Blue, d'après l'amiral  :
 l', un destroyer de classe Bagley lancé en 1937 et sabordé en 1942 ;
 l', un destroyer de classe Allen M. Sumner lancé en 1943 et coulé comme cible en 1977 ;

Voir aussi 
 
 

Blue